Праведник Бабьего Яра — почётное звание, присваиваемое людям, которые во время оккупации Киева укрывали евреев, которых нацисты и их приспешники уничтожали.
 Праведник Бабьего Яра — человек, который получил одноимённое почётное звание.
 Праведники Бабьего Яра — книга Ильи Левитаса, изданная в 2001 году и по инициативе президента Украины, переизданная на украинском и на английском языках для иностранных дипломатов.